

Persone
Urbano Rattazzi, politico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia e capo della Sinistra storica
Urbano Rattazzi, nipote del precedente, amico di Giovanni Giolitti e Ministro della Real Casa fra il 1892 ed il 1894

Provvedimenti legislativi
Decreto Rattazzi o Legge Rattazzi – legge italiana riguardante la geografia amministrativa